Ruan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ruen (berg i Bulgarien, lat 42,16, long 22,52),

Frankrike 

 Ruan, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,

Indonesien 

 Desa Ruan, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar